Гюргево може да се отнася за:

България 
 Гюргево, бивше село в Област Благоевград, България;
 Гюргево, квартал на град Сапарева баня, който до 1955 година е самостоятелно село, а до 1894 година носи името Мацакурово.

Румъния 
 Гюргево, град в Мунтения, Румъния;
 Гюргево, окръг в Мунтения, Румъния.

Сърбия 
 Гюргево, село в Южнобанатския окръг, Република Сърбия;
 Гюргево, село в Южнобачкия окръг, Република Сърбия;
 Гюргево, село в Шумадийския окръг, Република Сърбия.